Logie House steht für folgende Gebäude in Schottland:

 Logie House (Aberdeenshire)
 Logie House (Angus)
 Logie House (Fife)
 Logie House (Moray)
 Logie House (Stirling)